Tempio votivo – edificio religioso a Venezia
 Tempio votivo – edificio religioso a Verona
 Tempio votivo dei Caduti – edificio religioso ad Anghiari